Kote steht für:

 einfaches Wohnhaus, siehe Kate (Hütte)
 Kote (Samen), Behausungen der lappländischen Samen 
 Kohte, seltener Kote, Zelttyp der deutschen Jugendbewegung
 Kote (Rüstung), Armschutz an historischen japanischen Rüstungen
 Kote (Noimuti), ein indonesisches Dorf im Distrikt Noimuti (Westtimor)
 eine Höhenangabe bei der Kotierten Projektion
 geopotentielle Kote, siehe Höhe (Geodäsie) #Geopotentielle Koten
 Handschutz und Trefferflächen der Kendo-Ausrüstung, siehe Bōgu
 georgische Namensform für Konstantin 

Siehe auch:
 kotierte Projektion, siehe Eintafelprojektion
 Cote
 Cotte (Begriffsklärung)
 Kohte (Begriffsklärung)
 Kothe
 Kotte
 Koten